Bertrand Favreau (1947), avocat français ;
 François Favreau (1929-2021), évêque français ;
 Gilbert Favreau (1949-), homme politique français ;
 Guy Favreau (1917-1967), avocat, homme politique et juge canadien ;
 Complexe Guy-Favreau, édifice du gouvernement canadien situé à Montréal ;
 formule Fulton-Favreau, formule de modification de la Constitution du Canada ;
 Joël Favreau (1939), ancien guitariste accompagnateur et chanteur ;
 Jon Favreau (1966), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Jon Favreau (1981), plume de Barack Obama ;
 Marc Favreau (1929-2005), humoriste et comédien québécois ;
 .